Logan County Airport ist:

 Logan County Airport (Illinois), bei Lincoln, Illinois, ICAO-Code KAAA, FAA-Code AAA
 Logan County Airport (West Virginia) bei Logan, West Virginia, FAA-Code 6L4
 Russellville-Logan County Airport in Kentucky, FAA-Code 4M7